Trabajo de Amor Perdido en el Espacio llamado Obras de amor perdidas en el espacio en España y Trabajos de amor perdidos en el espacio en Latinoamérica es el cuarto episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 

Leela ha tenido una serie de citas que terminaron en fracaso (la más reciente es la que se muestra en la apertura del programa, donde la cita está yendo bien hasta que Leela descubre la lengua de lagarto de su compañero de cita) y por eso, Amy y los demás la llevan a un club para conocer solteros, Mientras todos los demás salen con acompañante,  Leela rechaza a varios posibles acompañantes y sale sola.

Al día siguiente, el profesor Farnsworth envía a la tripulación a una " misión de caridad deducible de impuestos"; El planeta deshabitado Vergon 6 ha sido masivamente explotado para la extracción de materia oscura , una sustancia muy densa que se valora como combustible para naves, y su inminente colapso amenaza con la inminente extinción de muchas especies indígenas. Farnsworth instruye a la tripulación para recuperar dos de cada tipo de animal nativo del planeta para la cría, emulando al Arca de Noé.

Cuando el equipo llega al planeta, se encuentran con un cordón de seguridad puesto en marcha en todo el planeta por la nave Nimbus, que Leela reconoce como el buque insignia del famoso capitán espacial Zapp Brannigan.  Al acoplarse con el barco y subir a bordo, la tripulación de Planet Express provoca cierto pánico en la tripulación del Nimbus, pues se teme una posible invasión. Aunque Leela ofrece ciertos cumplidos a Zapp, las relaciones más tarde se vuelven amargas cuando Zapp rechaza la solicitud de Leela en busca de ayuda para salvar a los animales de Vergon 6: la Orden Democrática de Planetas (ODP) ha declarado Vergon 6 restringido, como una interferencia en los mundos subdesarrollados (a pesar de que era un equipo minero que extrae ODP es hueco en el primer lugar).  Cuando las órdenes de Leela desafían a las de Zapp luego de éste le exhorta que se mantenga alejada de Vergon 6, Zapp echa a la tripulación de Planet Express en la cárcel. 

Por la noche, Zapp convoca a Leela a sus aposentos, donde ella rechaza sus pobres intentos de seducción.  Cuando Leela declara que preferiría estar en la cárcel que "pasar una noche con el Zapper", Zapp rompe a llorar, diciendo que él se siente solo en su trabajo y que él tenía la esperanza de Leela, una capitána colega de él, lo entendiera.  Abrumada por la pena, Leela finalmente tiene relaciones sexuales con Zapp, pero despierta a la mañana siguiente con horror después de darse cuenta de lo que ha sucedido.  Cuando Leela intenta escabullirse, Zapp la deja ir, libera a la tripulación y les permite viajar a Vergon 6, creyendo que Leela se arrastrará de nuevo a él.

En medio del inventario de animales rescatados, la tripulación descubre una criatura negra y pequeña con un tercer ojo en un tallo unido a su cabeza. A pesar de que no está en la lista, Leela decide rescatarlo, y lo llama Mordelón/Mosdisquitos (Nibbles) y lo coloca en la bodega de carga con los otros animales. Cuando Fry , Leela y Bender vuelven con el último animal, descubren que la criatura misteriosa ha devorado a todos los demás animales. El planeta comienza a derrumbarse, y cuando el equipo trata de escapar, descubren que la nave se ha quedado sin combustible. Después de admitir lo que sucedió la noche anterior, Leela inicialmente se niega a pedir asistencia alguna a Zapp Brannigan, pero cede finalmente, con el fin de salvar a su tripulación. Zapp dice que sólo les ayudará si se deshacen de Nibbler, por lo que Leela rechaza su oferta y le dice que fuera. Sin ninguna esperanza aparente de rescate, la tripulación se resigna a la muerte.

Nibbler, a continuación, excreta una pequeña bolita de materia oscura, lo suficiente para que el buque pueda escapar del planeta. Mientras Vergon 6 implosiona, el equipo regresa a la Tierra, mientras que algunos de los animales nativos llegan a encontrar refugio en los asteroides cercanos.

Referencias culturales 

El título del episodio es una mezcla de los Trabajos de amor perdidos de Shakespeare con Perdidos en el espacio, la serie de televisión.

Véase también 

 Piloto Espacial 3000
 La Serie ha Aterrizado
 Yo, Compañero
 Trabajo de Amor Perdido en el Espacio
 Temor a un Planeta Robot
 Un Pececillo de Dólares
 Mis Tres Soles
 Una Enorme Bola de Basura
 El Infierno Robot
 Un Vuelo para Recordar
 Universidad Marte
 Cuando los Extraterrestres Atacan
 Fry y la Fábrica de Slrum

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999